Залман Давидович Гильман (родился 17 ноября 1929 г. в городе Борисове, Минская область) — учёный в области сельского хозяйства по специальности частная зоотехника. Доктор сельскохозяйственных наук (1976), профессор (1978), почётный доктор Гродненского государственного аграрного университета (ГСХИ) (2011). Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь (1992).

Биография 
После окончания Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева в (1952 г.) с мая 1952 по октябрь 1958 г. работал старшим научным сотрудником Ульяновской областной опытной станции животноводства, с 1959—1965 гг. — заместителем директора по научной работе Ярославской опытной станции Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства СССР (ВИЖ), с 1966 по 1985 год — заведующим отдела свиноводства и технологии производства свинины Белорусского научно-исследовательского института животноводства (БелНИИЖ), с 1986 по 2004 гг. — заведующим кафедрой частной зоотехнии Гродненского Государственного сельхозинститута, (Гродненский государственный аграрный университет), с 2004 г. — начальник научно-технологического отдела Белорусского сельскохозяйственного закрытого акционерного общества (ЗАО «Консул»).

Руководил научно-исследовательской работой 30 аспирантов и 2-х докторантов.

Длительное время был членом бюро Проблемного Совета по научно-исследовательской работе в области животноводства при Президиуме Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук СССР (ВАСХНИЛ), председателем комиссии по качеству свинины того же Совета; председателем Совета по работе с породами свиней Республики Беларусь, заместителем председателя Всесоюзного Совета СССР по работе с породами свиней, заместителем председателя Научно-технического Совета по технологии производства продуктов животноводства Республики Беларусь; членом Научно-технического Совета МСХ СССР, членом межгосударственного ВУЗовского Совета по исследованиям в свиноводстве стран СНГ, научных советов по защите диссертаций при Белорусском научно-исследовательском институте животноводства (БелНИИЖ) и Гродненском государственном аграрном университете (ГСХИ), редколлегий журнала «Свиноводство» СССР, научных Трудов БелНИИЖ и ГСХИ.

Принимал непосредственное участие в разработке и внедрении Государственных программ развития животноводства, инструкций, рекомендаций и наставлений по дальнейшему развитию этой отрасли сельского хозяйства и повышению её эффективности, а также в педагогической, общественно воспитательной работе в высших учебных заведениях и культурно просветительной деятельности, способствующей мирному сосуществованию и сотрудничеству различных стран и народов.

Издательская деятельность 
Опубликовал более 300 научных работ, в том числе нижеследующие монографии, учебники для вузов и техникумов, справочники, сборники научных разработок, научно-популярные брошюры.

 Повышение мясных качеств свиней. Минск «Ураджай», 1972 г., 192 стр.
В этой монографии обобщены исследования автора, опыт передовых хозяйств и литературные данные по вопросам определения и дальнейшего повышения мясной продуктивности свиней высокоэффективными селекционными и технологическими методами.
Рассчитана на зоотехников хозяйств, сотрудников научно-исследовательских учреждений, преподавателей ВУЗов и техникумов.

 Производство мяса на промышленной основе. Издательство «Знание, Новое в жизни науке и технике». Москва, 1980 г., 63 стр. (Соавтор В. И. Фисинин)
В научно популярном изложении обобщен передовой опыт экономически эффективного производства мяса свиней и птицы с использованием новейших научно-технологических разработок. 
Издание рассчитано на работников производственных предприятий, преподавателей и учащихся сельскохозяйственных учебных заведений, лекторов общественных организаций и их слушателей.

 Повышение продуктивности свиней. Минск, «Ураджай» 1982 г., 238стр.
В монографии рассматриваются возможности дальнейшего повышения продуктивности свиней в процессе индустриализации свиноводства, прогрессивные методы племенной работы, воспроизводства стада, выращивания и рационального использование свиноматок на существующих, реконструированных и строящихся свинокомплексах. 
Рассчитана на работников животноводства сельскохозяйственных предприятий и учреждений.

 Промышленная технология на свинофермах. Издательство «Знание, новое в жизни, науке и технике». Москва 1984 г., 64стр.
На большом фактически материале в научно популярном изложении обобщен опыт внедрения промышленных методов производства свинины на средних и небольших свинофермах. 
Издание рассчитано на работников сельскохозяйственных предприятий, преподавателей и учащихся сельскохозяйственных учебных заведений, лекторов общественных организаций и их слушателей.

 Справочник по свиноводству, (соавтор И. Н. Никитчинко). Минск, «Ураджай» 1984 г., 191 стр.
Рассчитан на операторов ферм и комплексов, руководителей и специалистов свиноводческих предприятий.

 Производство свинины в условиях нечерноземья. Агропромиздат, Ленинградское отделение, 1985 г., 272 стр. (соавторы В. П. Урбан и др.)
Обобщен передовой опыт проектирования, реконструкции и комплексной механизации свиноводческих предприятий; племенной работы и воспроизводства стада, технологии содержания и кормления животных, ветеринарной работы, организации и оплаты труда, материально технического обеспечения ферм и комплексов. 
Книга рассчитана на руководителей и специалистов свиноводческих предприятий и учреждений.

 Свиноводство. Учебное пособие для сельскохозяйственных техникумов. Минск. «Ураджай» 1989 г., 311стр.
Подготовлено в соответствии с программой по специальности зоотехния с учетом новейших достижений науки и опыта передовых хозяйств. Включена тетрадь для лабораторно практических занятий. Допущено и рекомендовано Министерством сельского хозяйства для использования в качестве учебника.

 Свиноводство и технология производства свинины. Учебное пособие, Минск, «Ураджай», 1995 г., 368 стр.
Подготовлено в соответствии с программой обучения в сельскохозяйственных ВУЗах, допущено и рекомендовано Министерством сельского хозяйства для использования в качестве учебника.

 Государственные книги племенных свиней разводимых в Белоруссии пород. Изданы Министерством сельского хозяйства Республики Беларусь в 1970,1971,1972,1973,1978,1979,1982 гг., З. Д. Гильман соавтор и редактор.

 Хрюшка человеку и кормилица и лекарь. Брест, издательство «Альтернатива» 2012 г., 46стр.
В этом издании представлена малоизвестная интересная и полезная информация о биологических особенностях, хозяйственно полезных признаках и поведенческих реакциях свиней. Рассчитана на широкий круг читателей.

 Суждено жить дружно. Минск: Издательский дом «Звязда», 2013. — 320 стр. Сборник публицистических выступлений и рассказов именитых интеллектуалов о евреях, необходимости содействия их плодотворному сотрудничеству с другими народами и противодействия антисемитизму. (З. Д. Гильман составитель и соавтор)

Изобретения 
Имеет авторские свидетельства на 14 изобретений, в том числе на две породы (Белорусская крупная белая, авторское свидетельство № 47511, Белорусская черно-пестрая авторское свидетельство № 2041) и три внутрипородных типа свиней синей Крупной Белой породы (БКБ-1 авторское свидетельство № 2032, Минский авторское свидетельство № 5243 и Витебский авторское свидетельство № 5242).
Белорусская Крупная белая порода утверждена Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений 28.11.2007 г. и зарегистрирован в Государственном реестре охранных селекционных достижений Беларуси.
Внутрипородный тип свиней БКБ-1 утвержден Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий и зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений ССР 21.04.1976 г., а внутрепородные Минский и Витебский утверждены Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий 1.10.1990 г.
и зарегистрированы в Государственном реестре селекционных достижений СССР 01.03.1991 г.
Белорусская черно-пестрая порода утверждена Министерством сельского хозяйства СССР 25.11.1976 г., и зарегистрирована Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР в Государственном реестре селекционных достижений СССР.
Животные этих пород и внутрипородных типов использовались в Белоруссии для производства более 80 % свинины и эскпортировались в другие страны.

 «Способ выращивания маток для получения разовых опоросов». Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 20.12.1995 г.
 «Способ выращивания свинок на убой». Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 20.12.1995 г.
 «Способ выращивания свинок». Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 08.01.1989 г.
 «Способ получения сухого продукта из молочной сыворотки „Провилакт“ (его варианты)». Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 15.10.1983 г.
 «Устройство для выявления охоты у свиноматок». Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 01.04.1982 г.
 «Устройство для прижизненного определения толщины шпика у свиней». Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 08.02.1972 г.

Награды и премии 
 Премия Совета Министров СССР, 1980 г.
 Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь, 1992 г.
 Награждён орденом «Знак Почета», медалями и дипломами выставок достижений Народного хозяйства Республики Беларусь и СССР, дипломом первой степени и почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь за победы в республиканских конкурсах и смотрах профессионального мастерства преподавателей средних и высших сельскохозяйственных учебных заведений.
 Многократно поощрялся почетными грамотами и премиями облисполкомов, Министерства сельского хозяйства, руководства организации и учреждений в которых непосредственно работал.

Примечания

Ссылки 
 http://www.ggau.by/universitet/pochetnye-doktora/794-gilman-zalman-davidovich
 http://unicat.nlb.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001%3D%22BY-NLB-ar93615%22&lst_siz=20
 http://www.souz.co.il/clubs/read.html?article=271&Club_ID=1
 http://www.biblus.ru/Default.aspx?auth=15f1b5&acls=81273

Учёные Белоруссии
Учёные СССР
Родившиеся в Борисове
Заслуженные работники сельского хозяйства Республики Беларусь